Bardac est un patronyme porté notamment par : 

 Emma Bardac (1862–1934), cantatrice française ;
 Raoul Bardac (1881-1950), compositeur et pianiste français.